Лидрезе́н () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Дьёз.

Географическое положение 
Лидрезен расположен в 50 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Родальб на севере, Бенестроф на северо-востоке, Маримон-ле-Бенестроф на востоке, Бургальтроф и Геблен на юго-востоке, Вюис и Сотзелен на юго-западе, Контиль и Зарбелен на северо-западе.

История 
 Бывший домен аббатства Гранфталь, в 1552 году перешёл в сеньорат де Моранж.
 Деревня была уничтожена во время Тридцатилетней войны 1618—1648 годов.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 92 человека.

Достопримечательности 	
 Церковь Сен-Жангульф, построена в 1626 году, переделана в 1735.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики